Skiba est un patronyme porté notamment par :

 Agata Skiba (1991-), joueuse de volley-ball polonaise ;
 Aleksander Skiba (1945-2000), joueur et entraîneur polonais de volley-ball ;
 Gerhard Skiba (1947-2019), homme politique autrichien ;
 Henri Skiba (1927-2018), footballeur franco-allemand.